Flower power - movimento hippie
Ou ainda:
Flower Power (álbum) - da banda sueca The Flower Kings
Flower Power (canção) - do grupo sul-coreano Girls 'Generation
Flower Power (canção) - da banda de rock estadunidense Greta Van Fleet
Flower Power (canção) - da banda colombiana Bomba Estéreo

Desambiguação